«Dangerous» (з англ. «Небезпечний») — восьмий студійний альбом американського автора-виконавця Майкла Джексона. Було випущено на лейблі Epic Records 26 листопада 1991 року. Критики відзначали широку жанрову палітру платівки, до якої входять: нью-джек-свінг, фанк, індастріал, сучасний ритм-н-блюз, госпел, поп-рок та хард-рок.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона
Альбоми Epic Records
Листопад 1991